Лас Сијен има више значења:

 Лас Сијен (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Сијен (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику